Maison de la Truie qui file peut faire référence à :
 une maison du Mont-Saint-Michel (Manche) ;
 une maison de Malestroit (Morbihan).